Чемпионат США по фигурному катанию 2011 () — соревнование по фигурному катанию среди спортсменов США проводимое Ассоциацией фигурного катания США.

Спортсмены соревновались в мужском и женском одиночном катании, в парном катании и в танцах на льду.

Расписание

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары 

WD = снялись с соревнований

Танцы на льду

Ссылки 
 Расписание 
 Официальный сайт турнира 
 Чемпионат на сайте Ассоциации фигурного катания США 
 Результаты 

Чемпионаты США по фигурному катанию
2011 год в фигурном катании
Фигурное катание в сезоне 2010/2011
Спортивные соревнования в Гринсборо